Göran Larsson och liknande namn kan syfta på:

Jöran Larsson Sparre (1530–1586), svensk storman
Göran Larsson (simmare) (1932–1989), svensk simmare
Göran Larsson (sångtextförfattare) (1944–2012), svensk frälsningsofficer och sångtextförfattare
Göran Larsson (teolog) (född 1949), svensk teolog och präst med fokus på judisk-kristna relationer
Göran Larsson (psykoterapeut) (född 1953), svensk präst, psykoterapeut och författare
Göran Larsson (historiker) (född 1955), svensk museiman och historisk författare
Göran Larsson (religionshistoriker) (född 1970), svensk professor i religionsvetenskap med fokus på islam